Pracownia artysty – obraz Claude’a Moneta z 1861 roku.
 Pracownia artysty – obraz Gustave’a Courbeta z 1855 roku.